Schönnenbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Schönnenbeck (1919–2020), deutsche Filmeditorin
 Adolf Schönnenbeck (1869–1965), deutscher Maler
 Günter-Matthias Schönnenbeck (1917–2001), deutscher Soldat
 Helmuth Schönnenbeck (1902–1973), deutscher Filmeditor und Filmproduzent
 Hermann Schönnenbeck (1918–2009), deutscher Manager und Baubetriebswirtschaftler
Siehe auch:
 Schönebeck